Огул-Тутмыш — одна из супруг Менгу, великого хана Монгольской империи. По происхождению — ойратка, была дочерью ойратского вождя Худуха-беки, в начале XIII века добровольно присоединившегося к Чингисхану.

Персидский историк XIV века Рашид ад-Дин описывал Огул-Тутмыш как очень умную женщину. Согласно его труду «Джами ат-таварих», первоначально Огул-Тутмыш была наречённой младшего сына Чингисхана Толуя, и даже выйдя замуж за Менгу, всё равно называла его младших братьев Хубилая и Хулагу «детьми».

Сыновей у Огул-Тутмыш не было. Две её дочери, Ширин и Бичикэ, рождённые от Менгу, были выданы за Джаур-Сэчэна, сына Тайджу-гургэна из племени олхонут, также женатого на младшей дочери Чингисхана Алталун.

Семья 
См. также: Семейное древо Чингисхана.

Примечания

Литература 
 
 
 

Женщины Монгольской империи